Handrick ist ein Familienname sorbischen Ursprungs, der vor allem in der Lausitz und angrenzenden Regionen Ostdeutschlands verbreitet ist. Er leitet sich vom sorbischen Vornamen Handrij („Andreas“) ab. In der Niederlausitz ist auch die Variante Handrack verbreitet.

Folgende Personen tragen diesen Namen:
 Gotthard Handrick (1908–1978), deutscher Sportler und Jagdflieger
 Jörg Handrick (* 1968), deutscher Eishockeyspieler
 Werner Handrick (1939–2018), deutscher Kinderarzt und Mikrobiologe